Patrick Robinson (schrijver) (1940), Brits columnist en schrijver
Patrick Lipton Robinson (1944), Jamaicaans jurist, diplomaat en rechter van het Joegoslavië-tribunaal
Patrick Robinson (acteur) (1963), Brits acteur
Patrick Robinson (widereceiver) (1969), Amerikaans widereceiver in American football
Patrick Robinson (cornerback) (1987), Amerikaans cornerback in American football
Patrick Robinson (modeontwerper) (1966), Amerikaans modeontwerper
Patrick Robinson (atleet) (1943), Jamaicaans sprinter, lid van het 4x100 meter team op de Olympische spelen 1964